El National Invitation Tournament 1980 fue la cuadragésimo tercera edición del National Invitation Tournament. La disputaron por primera vez 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Virginia, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1980

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1980)

Baloncesto en 1980
National Invitation Tournament